

Cinema
 L'arte dell'autodifesa (The Art of Self Defense) – cortometraggio d'animazione della serie Goofy del 1941
 L'arte della difesa personale (The Art of Self-Defense) – film del 2019 diretto da Riley Stearns

Musica
 The Art of Self Defense – album degli High on Fire del 2000